Мечеть Залхана (Шахарская) () — была одной из знаменитых мечетей Еревана, располагалась в квартале . 

На сегодняшний день в Ереване есть только одна мечеть — Голубая мечеть, а на месте мечети Залхана расположено здание Союза художников.

Примечания 

Залхана
Утраченные храмы Еревана
Бывшие мечети